Вето́ () — небольшой населённый пункт на берегу Женевского озера, в франкоязычном кантоне Во, соседствует с восточной частью города Монтрё.

История 
Вето впервые упоминается в 1332 г. как Veytour.

Достопримечательности  
На восток от Вето расположен Шильонский замок и Шильонский виадук на автотрассе N9, занесённые в швейцарское наследие национального значения.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Во
Коммуны Во